Posnania – łacińska nazwa Poznania
 Wydawnictwo Miejskie Posnania
 Posnania – centrum handlowe w Poznaniu otwarte w 2016 r.
 KS Posnania – klub sportowy w Poznaniu
  KS Posnania – Sekcja Rugby 
 KS Posnania – Sekcja Wioślarska

Inne:
 Felis Posnania – Klub Miłośników Kotów Rasowych
 (1572) Posnania – planetoida

Zobacz też: Posen, Poznan, Poznań